Harald Østberg Amundsen (ur. 18 września 1998 r.) – norweski biegacz narciarski, dwukrotny medalista mistrzostw świata i wielokrotny medalista mistrzostw świata juniorów. Zawodnik klubu Asker Skiklubb.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Harald Østberg Amundsen pojawił się w 16 stycznia 2015 roku, podczas zawodów rangi juniorskich w norweskiej miejscowości Lygna, gdzie uplasował się na 160. miejscu na dystansie 10 km stylem dowolnym.
W Pucharze Świata zadebiutował 8 grudnia 2018 roku w Beitostølen, gdzie zajął 30. miejsce w biegu na dystansie 30 km  techniką dowolną ze startu interwałowego. Pierwszy pucharowy punkt wywalczył podczas debiutu w PŚ.

Jego siostra bliźniaczka Hedda również uprawia biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (U-23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Uwagi

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1998
Norwescy biegacze narciarscy
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021